The Fighting Ranger – film del 1922 prodotto dalla Bill Miller Productions 
The Fighting Ranger – film del 1925 diretto da Jay Marchant
The Fighting Ranger – film del 1926 diretto da Paul Hurst
The Fighting Ranger – film del 1934 diretto da George B. Seitz
The Fighting Ranger – film del 1948 diretto da Lambert Hillyer